Метрополитано 1970 () — одна из двух частей 39-го профессионального чемпионата Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Турнир за квалификацию в Насьональ

Переходный турнир

Переходный турнир (Примера — Примера B)

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1970 на rsssf.com

1970
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1970 году